Данијел Нестор и Ненад Зимоњић су били браниоци титуле, али су одлучили да не учествују заједно. Нестор је играо са Леандером Паесом, али су изгубили у другом колу од Фелисијана Лопеза и Макса Мирног.

Зимоњић је наступио са Марћином Матковским и стигли су до финала где су поражени од Рохана Бопане и Флорина Мерђе са 2:6, 7:6(7:5), [9:11].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2015.
Отворено првенство Мадрида — мушки парови